IAX steht für:
 Image Access eXecutive, Bitmapgraphik von IBM
 InterAsterisk eXchange, Netzwerkprotokoll
 International Air Services (ICAO-Code), liberianische Fluggesellschaft

Iax steht für:
 Untergruppe der thermonuklearen Supernovae, siehe Supernova vom Typ Iax

.iax steht für:
 Dateiendung von Bitmapgraphikdateien von IBM Image Access eXecutive

Siehe auch:
 JAX

Abkürzung